Nata – villaggio del Botswana
 Nata – fiume dell'Africa meridionale
 Nata – circoscrizione della Tanzania